Il Rally di Finlandia 2019, ufficialmente denominato 69th Neste Rally Finland, è stata la nona prova del campionato del mondo rally 2019 nonché la sessantanovesima edizione del Rally di Finlandia e la quarantasettesima con valenza mondiale. La manifestazione si è svolta dal 1º al 4 agosto sugli ondulati sterrati che attraversano le foreste della Finlandia Centrale, nel territorio attorno alla città di Jyväskylä, sede abituale del rally.

L'evento è stato vinto dall'estone Ott Tänak, navigato dal connazionale Martin Järveoja, al volante di una Toyota Yaris WRC della squadra Toyota Gazoo Racing WRT, davanti alle due coppie finlandese formate da Esapekka Lappi e Janne Ferm, su Citroën C3 WRC del team Citroën Total WRT, e da Jari-Matti Latvala e Miikka Anttila, compagni di squadra dei vincitori.

I finlandesi Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen, su Škoda Fabia R5 Evo della squadra Škoda Motorsport, hanno invece conquistato la quarta vittoria consecutiva nella categoria WRC-2 Pro, mentre i russi Nikolaj Grjazin e Jaroslav Fëdorov hanno vinto la classe WRC-2 alla guida di una Škoda Fabia R5.

In Finlandia si disputava anche la quarta tappa del campionato Junior WRC, che ha visto vincere la coppia svedese composta da Tom Kristensson e Henrik Appelskog su Ford Fiesta R2.

Risultati

Classifica

Legenda

Prove speciali

Power stage
PS23: Ruuhimäki 2 di 11,12 km, disputatasi domenica 4 agosto 2019 alle ore 13:18 (UTC+3).

Classifiche mondiali  

Classifica piloti

Classifica co-piloti

Classifica costruttori WRC

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

 2019